Fenten ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Fenten (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Fenten (1870–nach 1951), deutscher Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge